Plaats in Indonesië
 Weninggalih (Sindangkerta), een plaats in het bestuurlijke gebied West-Bandung in de provincie West-Java
 Weninggalih (Jonggol), een plaats in het bestuurlijke gebied Bogor in de provincie West-Java